RPS6KA4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 772 амінокислот, а молекулярна маса — 85 606.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, серин/треонінових протеїнкіназ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як відповідь на стрес, запальна відповідь, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном магнію. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Протеїнкінази
Некатегоризовані білки